Polop pode referir-se a:
Política Operária (POLOP), organização brasileira de esquerda, que lutou contra o regime militar de 1964;
Polop, município da Espanha, na província de Alicante.

Desambiguação